Lafssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lafssjön, Uppland, sjö i Uppsala kommun,  (8,19 ha)
Lafssjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (6,33 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn